Flattachberg ist der Name folgender Orte:

 Flattachberg (Gemeinde Flattach), Ortschaft der Gemeinde Flattach, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Flattachberg (Gemeinde Steinfeld), Ortschaft der Gemeinde Steinfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten